Anderlecht može značiti:

Anderlecht - općina u glavnom gradu Belgije, Bruxellesu
R.S.C. Anderlecht - nogometni klub iz Bruxellesa